L'edizione 1965-66 della Primeira Divisão vide la vittoria finale dello Sporting.

Capocannoniere del torneo furono Eusébio () e Ernesto Figueiredo (Sporting CP), con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Sporting CP campione di Portogallo 1965-66 e qualificato in Coppa dei Campioni 1966-1967.
 Sporting Braga vincitore della Taça de Portugal 1965-1966 e qualificato in Coppa delle Coppe 1966-1967.
  Benfica, Porto e Vitória Setúbal qualificati in Coppa delle Fiere 1966-1967.
  Lusitano Évora e Barreirense retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie: ,  (18)
 Minor numero di sconfitte:  (2)
 Miglior attacco:  (73 gol segnati)
 Miglior difesa:  (21 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+49)
 Maggior numero di pareggi: ,  (8)
 Minor numero di pareggi: ,  (4)
 Minor numero di vittorie:  (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (17)
 Peggior attacco:  (27 gol segnati)
 Peggior difesa: ,  (65 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-34)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1965-1966

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1965
Calcio nel 1966
Campionato portoghese di calcio